Área micropolitana de Brookings podría referirse a:

 Área micropolitana de Brookings (Dakota del Sur)
 Área micropolitana de Brookings (Oregón)